Enrique XXII de Reuss-Greiz (en alemán, Heinrich XXII Reuß zu Greiz; Greiz, 28 de marzo de 1846- Greiz, 19 de abril de 1902) fue el soberano reinante de Reuss, un pequeño principado entre los estados alemanes, desde 1859 hasta su muerte en 1902.

Reinado 
El príncipe Enrique sucedió como príncipe reinante de Reuss-Greiz tras la muerte de su padre el 8 de noviembre de 1859. Como Enrique apenas tenía trece años de edad, su madre, Carolina de Hesse-Homburg, ejerció como regente hasta su mayoría de edad a los 21. Como hija de un general austríaco y esposa de un oficial austríaco, Carolina era vehementemente anti-prusiana. Como resultado, durante la guerra austro-prusiana, Reuss fue ocupado por tropas prusianas, quienes permanecieron hasta un pago de 100.000 táleros.

El 28 de marzo de 1867, Enrique tomó las riendas del gobierno en sus manos. Al asumir todo el poder, dio al principado su primera constitución por primera vez. Extremadamente conservador, trató de gobernar de manera absolutista e hizo de su principado un baluarte del luteranismo ortodoxo. Lo cual se expresó, entre otras cosas, en el hecho de que aceptó a pastores luteranos de la iglesia kurhesiana al servicio de su iglesia regional, quienes se habían opuesto a la introducción de la unión de la iglesia en su país de origen. Como sus padres, Enrique permanecería anti-prusiano toda su vida, repetidamente rechazando medidas prusianas como el Kulturkampf o la creación de matrimonios civiles. Enrique, así como sus súbditos en Reuss, rechazó aceptar que los emperadores alemanes Hohenzollern tuvieran precedencia sobre las otras casas reales; como ejemplo, cuando fue preguntado por su relación con el káiser, Enrique respondió que "eran simplemente aliados en la defensa común de la Confederación Germánica". Enrique no perdió oportunidad de disgustar al emperador, declinando permitir la construcción de cualquier memorial al emperador Guillermo I, venerado abuelo de Guillermo II. También rehusó tolerar cualquier demostración de luto, tanto oficial como en privado cuando ocurrió la muerte de los emperadores Guillermo I y Federico III, y prohibió cualquier celebración de los aniversarios de las victorias alemanas de 1870.

El príncipe Enrique tenía una gran fortuna, ya que la mayor parte del territorio sobre el que gobernaba era de su propiedad privada. Al final de su gobierno, Reuss contenía menos de 70.000 personas, y comprendía una superficie de 122 millas cuadradas.

Asamblea Nacional de Fráncfort 
A finales de la década de 1840, existían discusiones en la Asamblea Nacional de Fráncfort para la creación de una familia real imperial hereditaria que gobernaría sobre una Alemania unificada, junto con un nuevo parlamento y una constitución. Existía un gran debate, sin embargo, sobre qué dinastía real particular se convertiría en emperador, ya que muchos alemanes rechazaban respaldar la reclamación de los Hohenzollern. Esto llevó al príncipe Juan de Sajonia, por ejemplo, a remarcar que "si los nueve electores del antiguo Imperio Germánico fueran restaurados, el príncipe de Reuss-Greiz tendría más opciones de convertirse en emperador que el rey de Prusia".

Matrimonio y descendencia 
El 8 de octubre de 1872, se casó con la princesa Ida de Schaumburg-Lippe, una hija del príncipe Adolfo I de Schaumburg-Lippe. Tuvieron los siguientes hijos:
 Enrique XXIV (1878-1927), príncipe de Reuss-Greiz. Soltero y sin descendencia.
 Emma (1881-1961), casada en 1903 con el conde Erich von Ehrenburg (1880-1930).
 María (1882-1942) casada en 1904 con el Freiherr Fernando von Gnagnoni (1878-1955).
 Carolina (1884-1905) casada en 1903 con el gran duque Guillermo Ernesto de Sajonia-Weimar-Eisenach (1876-1923).
 Herminia (1887-1947) casada en 1907 con el príncipe Juan Jorge de Schoenaich-Carolath (1873-1920); casada en segundas nupcias en 1922 con el emperador Guillermo II de Alemania (1859-1941).
 Ida (1891-1977) casada en 1911 con el príncipe Cristóbal Martín III de Stolberg-Rossla (1888-1949).

Muerte y sucesión 
El príncipe Enrique murió de un problema cardíaco el 19 de abril de 1902. Su muerte significaba que su único hijo, Enrique, mentalmente y físicamente discapacitado, se convertiría en príncipe de Reuss. Como el príncipe era claramente incapaz de cumplir sus obligaciones, se emprendió un proceso para concertar una regencia. Una rama menor de la familia Reuss era la siguiente en la línea del título, pero había cierta preocupación de que Enrique pudiera escoger a otro para la regencia, ya que no les gustaban. Al final, el primo distante Enrique XXVII fue elegido; su esposa era una prima de la emperatriz Augusta Victoria, y el mismo príncipe había servido junto al emperador Guillermo en el regimiento de Húsares de la Guardia, reparando así las relación entre las casas de Hohenzollern y Reuss.

Títulos y estilos 

28 de marzo de 1846 - 8 de noviembre de 1859: Su Alteza Serenísima el príncipe Enrique XXII de Reuss-Greiz.
 8 de noviembre de 1859 - 19 de abril de 1902:  Su Alteza Serenísima el príncipe de Reuss-Greiz.''

Ancestros

Referencias

Bibliografía 

Príncipes de Reuss
Nobles de Alemania del siglo XIX
Protestantes de Alemania
Nobles de Alemania del siglo XX
Grandes cruces de la Orden de Alberto el Oso
Nacidos en Greiz